Resultados do World Rally Championship de 1973

Provas

Campeonato Mundial de Rali